Елена Александровна Шашкова (род. 21 декабря 1983 г. город Шахты Ростовской области) — член Союза журналистов России, член Союза писателей Дона, журналист, писатель. Автор романов в жанрах: фантастика, фэнтези, триллер, детектив, приключения.

Биография 
Окончила школу № 37, Южно-Российский государственный политехнический институт (Шахтинский филиал) по специальности «Социолог, преподаватель социологии».

С 2007 года работает корреспондентом в редакции газеты «Шахтинские известия».

На её творчество повлияли работы: Томаса Харриса, Джеффа Линдсея, Брэма Стокера, Джорджа Мартина.

Замужем. Воспитывает дочь.

Елена Шашкова о себе на странице в Инстаграме 
https://www.instagram.com/elena_shashkova_writer/

«Люблю атмосферные книги, где можно окунуться в мир магии, волшебства, пощекотать нервы, посопереживать героям. Стараюсь, чтобы мои произведения были такими же. А получается или нет судить вам, дорогие читатели.

Не люблю сидеть на месте. Мне нужно постоянно находиться в движении. Поэтому вместе с супругом, который поддерживает мои увлечения, мы много путешествуем, фотографируем. Снимки я выкладываю на странице. Заходите, чтобы увидеть интересные места нашей страны и ближнего зарубежья, задавайте вопросы.

Работаю журналистом. Профессию свою очень люблю. Ведь во многом благодаря ей, практически каждый день не похож на предыдущий.

Люблю писать про ярких, интересных, неординарных людей, настоящих профессионалов своего дела в разных сферах жизнедеятельности.

Если в моих силах и есть возможность стараюсь помочь, тем кому это необходимо. Я сторонница экологического образа жизни, никогда не брошу мусор мимо урны, стараюсь заниматься раздельным сбором отходов.»

taplink.cc/elena_shashkova_writer

Творчество

Роман «Монстр» 
https://ridero.ru/books/monstr_1/

Аннотация 
«Он прячется под маской идеального мужчины, но жаждет только крови. Любимый инструмент — скальпель. Она больше не чувствует боли. Лицо изуродовано. Тело покрыто шрамами. Некогда обычная девушка из провинции теперь может менять внешность, как хамелеон, в совершенстве владеет несколькими видами единоборств, умеет обращаться с холодным и огнестрельным оружием. Она готова к встрече со своим создателем.»Цитата:

 « Его терзали сомнения. Метод анализа плюсов и минусов не помогал разобраться в ситуации. С одной стороны, задуманное выглядело слишком ужасающе, с другой — возбуждало и будоражило сознание. Одна ошибка могла навсегда изменить судьбу, но перспектива, наконец, стать собой, перевешивала все возможные последствия.» 

Роман «Темный мир Кары»

https://ridero.ru/books/temnyi_mir_kary/freeText

Аннотация 
«У слепой девушки Кары, обладающей особым даром, пропадает лучшая подруга. Таинственная организация предлагает помочь с поисками в обмен на необычную услугу: нужно найти книгу убитой много веков назад ведьмы. Кара соглашается, но вскоре начинает подозревать, что её наниматели не люди».Цитата:

 «Принцесса замолчала. Саша тоже не знал что сказать. Он пребывал в некотором ступоре после всего услышанного. В голове эхом звучали слова: „Александр Куприянов умер, умер“. Он не мог себе до конца представить, что будет откликаться на чужое имя, просыпаться утром, идти на новую работу, или он теперь будет трудиться по ночам, а после, сидя перед телевизором, смаковать охлажденную кровь из хрустального бокала.» Роман «Зеркало чёрного мага»
https://ridero.ru/books/zerkalo_chernogo_maga/freeText

Аннотация" 
«Лорд Алекстер, сын Хранителя 12 миров, провел один из самых жестоких ритуалов чёрной магии, позволив тьме проникнуть в свою душу. Он хотел спасти возлюбленную, но потерял все, и был вынужден бежать в неизведанный 13-й мир под названием Земля. Алекс пытается приспособиться к непривычным условиям жизни, в мире, где никто не умеет пользоваться магией, и искупить грехи прошлого, но сделать это не так просто, ведь поселившееся внутри чудовище постоянно требует свежей человеческой крови.» Стихотворение автора 
Шагаю в зал в лучах яркого света,

В красное платье она одета.

Смотрят зеркальные лица богов,

На того, кто убить ради жизни готов.

Она будто спит, но ладонь холодна.

Был далеко и моя в том вина.

Открою дверь для неё в новый мир.

Там жестокий, кровавый устрою пир.

Рука не дрогнет, не упадет слеза.

Справлюсь, она — откроет глаза.Роман «Тайна демона Авроры»

https://litnet.com/ru/book/taina-demona-avrory-b188878

Аннотация 
«Сергей знает только её имя — Аврора. Её голос неожиданно стал звучать в его голове в самый неподходящий момент. Поначалу он даже подумал, что сходит с ума или слишком переутомился на работе. Он никак не может отделаться от невидимой спутницы, потому что она управляет им как марионеткой, а отпустить она его обещает, только если он поможет найти какого-то Гилмора. Сергей соглашается на сделку и просыпается ночью на улице, в незнакомом городе, без денег и телефона. Головокружительные приключения, волшебные перемещения и казусные ситуации гарантированы». Цитата 
- А ты из какого королевства? — неожиданно спросила спутница.

- Из Красинска, — честно ответил Сергей.

- Никогда о таком не слышала. Это в южных землях?

- Примерно.

- Далеко же тебя занесло. У вас там всё так странно одеваются или только волшебники?

"Чиновники, " — всплыл правильный ответ.

- Волшебники, — сказал он, представляя бурную эмоциональную реакцию граждан на такое лестное сравнение: "Волшебники они, конечно! У них организация называется «администрация». Вслушайтесь: «АДминистрация» . Ключевое слово — ад! ".

Загорский мысленно улыбнулся.

- Так и думала, — не удивилась Дара. — У нас волшебники тоже любят оригинальность. У каждого свой неповторимый стиль. Твой, кстати, по сравнению с большинством ещё более-менее нормальный.

Награды 
2015 год — победитель областного конкурса журналистских работ на премию губернатора Ростовской области в номинации "За лучший журналистский материал по теме «Инвестиции».

2018 год- второе место журналистского конкурса «Патриот России-2018» в номинации «Добровольцы России».

2020 год — победитель областного конкурса журналистских работ на премию губернатора Ростовской области в номинации "За лучший журналистский материал по теме «Инфраструктура».

Примечания 
1 Подведены итоги конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области в 2015 году http://old.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=120260&ItemID=111698&mid=123194

2 На выставке «Дон-ЭКСПО» на площадке «Шахтинских известий» будут «День подписчика» с «Книговоротом» http://shakhty-media.ru/zhurnalist-pisatel-elena-shashkova-budet-kurirovat-proekt-knigovorot-na-don-ekspo/

3 Журналист-писатель Елена Шашкова будет курировать проект «Книговорот» на «Дон-ЭКСПО» https://shahti.bezformata.com/listnews/proekt-knigovorot-na-don-ekspo/77163409/

4 Журналистов городских СМИ поздравили с Днём печати https://www.shakhty-duma.ru/?p=16859

5 Журналисты «Шахтинских известий» получили награды губернатора Ростовской области http://today.29ru.net/shahty/230953919/

6 Подведены итоги конкурса «Город Шахты: для нас Россия начинается здесь» http://shakhty-media.ru/podvedeny-itogi-konkursa-gorod-shahty-dlya-nas-rossiya-nachinaetsya-zdes/

7 «Шахтинские известия» отметили юбилей http://www.shakhty-gorod.ru/about/info/news/29976/

8 «Шахтинские известия» принимают участие в фестивале детской прессы «Волшебное слово» https://m.123ru.net/smi/shakhty-media/215067136/

9 Подведены итоги конкурса журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области в 2019 году http://depprint.donland.ru/Blog/ViewPost.aspx?pageid=12&ItemID=280650&mid=94609

__ИНДЕКС__

Писательницы-фантасты
Писатели России XXI века
Писательницы XXI века
Персоналии:Шахты